

Droit 
 Servitude (droit), concept juridique ancien, remontant au droit romain.
 Servitude (droit français)
 Servitude d'utilité publique
 Servitude environnementale
 Servitude de marchepied

Arts 
 Discours de la servitude volontaire, ouvrage d'Étienne de La Boétie publié en 1576
 De la servitude moderne, livre de Jean-François Brient publié en 2009
 Servitude, une série de bande dessinée

Autres 
 Servitude (BDSM), servitude sexuelle et sadomasochiste
 Servitude (esclavage, servage, galère, domesticité, bagne, indigénat, travail forcé)
 Servitude de bord en aéronautique
 Servitude (marine), navires de service

Voir aussi 
:Catégorie:Servitude juridique.